William David Coolidge (1873–1975) – amerykański fizyk
 William Augustus Brevoort Coolidge (1850–1926) – historyk i prawnik, alpinista